Carinaria är ett släkte av snäckor. Carinaria ingår i familjen Carinariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Carinaria